Сала́мова — фамилия, женский вариант фамилии Саламов. Известные носители:
 Саламова, Мадина Хетаговна (1985) — норвежская писательница и блогер.
 Саламова, Раиса Абдулхалимовна (1933) — первая чеченская женщина-профессор.